Алертон има више значења:
 Алертон (Ајова)
 Алертон (Илиноис)